|}
Die Bahnstrecke Piła–Ulikowo (deutsch: Schneidemühl–Wulkow [Pom.]) ist eine Nebenstrecke der Polnischen Staatsbahn (PKP) in den Woiwodschaften Großpolen und Westpommern.

Verlauf 
Die Bahnstrecke Piła–Ustka beginnt im Nordosten der Woiwodschaft Großpolen im Nordbahnhof der Stadt Piła (deutsch Schneidemühl) und endet im südlichen Westen der Woiwodschaft Westpommern im Dorf Ulikowo (Wulkow) nahe der Stadt Stargard (Stargard in Pommern). Damit stellt sie eine Verbindung her zwischen den Städten Piła, Wałcz (Deutsch Krone), Kalisz Pomorski (Kallies) und Recz (Reetz) und bietet über Ulikowo Anschluss an die Städte Stargard und weiter bis zur Woiwodschaftshauptstadt Stettin.

Ausbauzustand 
Die Strecke ist durchgehend eingleisig und nicht elektrifiziert.

Für lokomotivbespannte Personenzüge beträgt die Höchstgeschwindigkeit durchgehend achtzig Kilometer pro Stunde, für Triebwagen bis Wałcz ebenfalls achtzig, danach hundert, für Güterzüge erst sechzig, dann siebzig.

Geschichte 
Die Ende des 19. Jahrhunderts geplante Bahnstrecke von Stargard nach Schneidemühl entstand in drei Bauabschnitten: am 1. November 1881 wurde der Streckenteil Schneidemühl–Deutsch Krone (heute polnisch: Piła–Wałcz) eröffnet, am 1. September 1888 der Abschnitt Deutsch Krone–Kallies (Kalisz Pomorski) und am 1. September bzw. 15. Oktober 1895 die Abschnitte Stolzenhagen–Wulkow (Ognica–Ulikowo) bzw. Kallies–Ognica.

1945, nach Ende des Zweiten Weltkriegs, wurde die Strecke mit der Angliederung dieses Teils der deutschen Ostgebiete an Polen polnisch. Am 23. Juni 2000 wurde der Personenverkehr auf der gesamten Strecke eingestellt. Zwischen Wałcz und Kalisz Pomorski war die Strecke später teilweise unbefahrbar. Seit dem 1. September 2006 wurde der Abschnitt Kalisz Pomorski–Ulikowo wieder betrieben, seit dem 1. Februar 2007 der Piła–Wałcz, auf letzterem wurde der Personenverkehr am 21. Februar 2012, auf dem ersten am 1. März 2012 wieder eingestellt, seit dem 1. September 2012 verkehren wieder durchgehend Personenzüge auf der Strecke Piła–Ulikowo. Es verkehren fünf Zugpaare.

Literatur 
 Ryszard Stankiewicz und Marcin Stiasny: Atlas Linii Kolejowych Polski 2014. Eurosprinter, Rybnik 2014, ISBN 978-83-63652-12-8, S. C2–4
 Wolfram Bäumer, Siegfried Bufe: Eisenbahnen in Pommern. Bufe-Fachbuch-Verlag, Egglham 1988, ISBN 3-922138-34-9 (Ostdeutsche Eisenbahngeschichte 3).
 Johannes Hinz: Pommern. Wegweiser durch ein unvergessenes Land. Bechtermünz, Augsburg 1996, ISBN 3-86047-181-3.
 Johannes Hinz: Pommern-Lexikon. Für alle, die Pommern lieben. Sonderausgabe. Flechsig-Buchvertrieb, Würzburg 2001, ISBN 3-88189-394-6.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Beschreibung auf atlaskolejowy.net (polnisch)
 Beschreibung auf bazakolejowa.pl (polnisch)

Bahnstrecke in der Woiwodschaft Großpolen
Bahnstrecke in der Woiwodschaft Westpommern